

Тетяновка — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Тетяновка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Тетяновка — селище, Благовіщенський район, Алтайський край
 Тетяновка — присілок, Шегарський район, Томська область

Див. також 
 Татьяновка